Los Trechos de colinas de Chittagong  es un área de 13.180 km² en el sureste de Bangladés, en la frontera con la India y Birmania. Están situados dentro de la división de Chittagong. Dentro de dicha división, están en tres zilas: Khagrachari, Rangamati y Bandarban. La población es aproximadamente de un millón a un millón y medio de habitantes.

Los grupos étnicos que conviven en los Trechos de colinas de Chittagong son los Chakma, Marma, Tripura, Tanchangya, Chak, Pankhua, Mru, Bawn, Lushai, Kyang, y Khumi.

Geografía de Bangladés
Cordilleras de Asia